Dietrich Hohmann ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Hohmann (Mediziner) (1930–2012), deutscher Orthopäde
 Dietrich Hohmann (Schriftsteller) (* 1939), deutscher Schriftsteller